Neb peut désigner :

un fleuve côtier de l'île de Man ;
le gène de la nébuline.